Васил Спасов може да се отнася за:

 Васил Спасов (музикант) (р. 1969) – български музикант
 Васил Спасов (шахматист) (р. 1971) – български шахматист
 Васил Спасов (актьор) – български актьор
 Васил Спасов (футболист) – български футболист
 Васил Спасов (ВМОК) (р. 1868) – български военен и революционер